Верх-Яйва — село в Пермском крае России. Входит в Александровский муниципальный округ.

География 
Расположено на берегу реки Яйва, в 35 км к северу от районного центра Александровска.

Население 
Население по переписи 2010 года — 11 человек.

История 
С 2004 до 2019 гг. входило в Скопкортненское сельское поселение Александровского муниципального района. В рамках административно-территориального деления входило в Каменский сельсовет.

Примечания

Ссылки 
 
 Скопкортненское сельское поселение
 

Населённые пункты Александровского муниципального округа (Пермский край)